Рубьелос-де-Мора () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь  км². Население — 772 человека (на 2010 год).

Является членом движения «Медленный город» ( Cittaslow).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ficha de la población
 Foro de Rubielos de Mora
 

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля